Hohenwald steht für

 Vysoký, deutscher Name für Ortsteil der Gemeinde Heřmanice in Tschechien
 Hohenwald (Markdorf), Ortsteil der Gemeinde Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hohenwald (Tirschenreuth), Ortsteil der Kreisstadt Tirschenreuth in der Oberpfalz
 Hohenwald (Tennessee), Verwaltungssitz von Lewis County im US-Bundesstaat Tennessee
 Flurname im Gebiet der Ortsgemeinde Oberbachheim (Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz) im Waldgebiet Hoher Wald im Westlichen Hintertaunus, auf dessen Flur der  hohe Gipfel liegt